Tom Williams – calciatore inglese naturalizzato cipriota
 Tom Williams – rugbista gallese
 Tom Williams – nuotatore statunitense
 Tom Williams – produttore
 Tom Williams – attore statunitense
 Tom Williams – cantante
 Tom Williams – pilota di rally britannico